Annobón – wyspa na Oceanie Atlantyckim
 Annobón – prowincja w Gwinei Równikowej
 Annobón – dystrykt w prowincji Annobón, w Gwinei Równikowej

Zobacz też 
 Pagalu